El Torneig de Brussel·les 2012, conegut oficialment com a Brussels Open 2012 és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La segona edició del torneig es va disputar entre el 19 i el 26 de maig de 2012 al Royal Primerose Tennis Club de Brussel·les, Bèlgica.

La tennista polonesa Agnieszka Radwańska va guanyar el seu tercer títol de l'any.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial    
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

WTA Tour 2012
Competicions tennístiques a Bèlgica